

Geografia 
 Höfer – comune della Bassa Sassonia, Germania

Persone 
Candida Höfer, fotografa tedesca
Charlie Hoefer, ex cestista statunitense
Franz Ritter Höfer von Feldsturm, luogotenente dell'esercito austro-ungarico
Hermann Höfer, ex calciatore tedesco

Pagine correlate 
Hofer